French Open 2017 – drugi w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się w dniach 28 maja–11 czerwca 2017 roku, tradycyjnie na ceglanych kortach Stade Roland Garros w 16. dzielnicy Paryża. Była to 116. edycja rozgrywek. Pula nagród wynosiła 36 milionów euro.

Obrońcami tytułów w grze pojedynczej byli Hiszpanka Garbiñe Muguruza i Serb Novak Đoković. W 2016 roku zdobywczyniami trofeum w grze podwójnej kobiet zostały Caroline Garcia i Kristina Mladenovic, natomiast w grze podwójnej mężczyzn zwyciężyli Feliciano López i Marc López. W grze mieszanej mistrzami poprzedniej edycji był duet Martina Hingis–Leander Paes.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Turnieje legend

Turniej legend mężczyzn

Turniej legend kobiet

Rezygnacje 
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy oraz zawodniczki:
  Vania King
  Serena Williams
  Roger Federer
  Yoshihito Nishioka
  Radek Štěpánek
  Laura Siegemund

Dzikie karty 
Francuska federacja tenisowa przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego.

Gra mieszana
  Alizé Cornet /  Jonathan Eysseric
  Virginie Razzano /  Vincent Millot
  Pauline Parmentier /  Mathias Bourgue
  Jessica Moore /  Matt Reid
  Chloé Paquet /  Benoît Paire
  Myrtille Georges /  Geoffrey Blancaneaux

Kwalifikanci 
Zawodnikom z miejsc niezapewniających bezpośredniego udziału w turnieju przysługuje prawo startu w kwalifikacjach, zarówno w singlu kobiet, jak i mężczyzn.

Szczęśliwi przegrani 
Zawodnicy, którzy przegrali w fazie kwalifikacyjnej, mogli wystąpić w turnieju jako szczęśliwi przegrani.

Obrońcy tytułów 
Tabela prezentuje obrońców tytułu oraz mistrzów z roku 2017.

Porażki rozstawionych 
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

French Open 2017